Oberliga 2005/06 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2005/06
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2005/06
 Fußball-Oberliga Hessen 2005/06
 Fußball-Oberliga Nord 2005/06
 Fußball-Oberliga Nordost 2005/06
 Fußball-Oberliga Nordrhein 2005/06
 Fußball-Oberliga Südwest 2005/06
 Fußball-Oberliga Westfalen 2005/06 
 Eishockey-Oberliga 2005/06
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 2005/06
 Handball-Oberliga Sachsen 2005/06